Stati Uniti d'America
 Clarksdale – capoluogo della contea di Coahoma, Mississippi
 Clarksdale – città della contea di DeKalb, Missouri